Carlson Island (Carlson-Insel) ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Carlson Island (Minnesota)
 Carlson Island (South Dakota)
 Carlson Island (Wisconsin)

in der Antarktis:
 Carlson-Insel, Antarktis